Schale (von althochdeutsch scala ‚die Abgetrennte‘, ‚Hirnschale‘) steht für:

Alltagsleben:
 Schale (Gefäß), ein Vorrats- oder Trinkgefäß
 Milchkaffee, Schweizer Bezeichnung

Pflanzen- und Tierwelt, Medizin:
 Fruchtschale, ein Pflanzenbestandteil, der das Fruchtfleisch schützt
 Schale (Krankheit), eine Gelenkerkrankung insbesondere bei Pferden
 Eischale, die Schale eines Vogeleis
 Muschelschale, die viele Weichtiere umgebende Kalkschale
 die äußere, eine Frucht umgebende Schicht, siehe Perikarp
 Samenschale, die äußerste Schicht eines Samens
 in der Jägersprache die Klaue des Schalenwilds, siehe Wild #Einteilung des Wildes

Naturwissenschaften, Technik, Architektur:
 Schale (Normschliff), ein Teil eines Kugelschliffs
 Schale (Architektur), diejenige Schicht einer Wand, die tragend ist
 Schale (Technische Mechanik), ein flächenhaftes, gekrümmtes oder gewölbtes Bauteil
 ein Synonym für Uhrengehäuse
 das Schalenmodell der Atomphysik, eine Modellvorstellung vom Aufbau der Atomhülle
 das Schalenmodell der Kernphysik

Sonstiges:
 Qlīpōt, die Scherben, die nach kabbalistischem Glauben während der Schöpfung beim Bruch der Gefäße entstanden
 Schale (Westfalen), ein Ortsteil der Gemeinde Hopsten

Schale ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Schale, deutscher Politikwissenschaftler
 Hans-Jochen Schale (1925–2013), deutscher Dramaturg

Siehe auch:
 Abgeschlossene Schale
 Oberschale
 Unterschale
 Schaale